Hoofdstraat (Baarn)
Hoofdstraat 31-33 (Baarn)
Hoofdstraat (Beetsterzwaag)
Hoofdstraat 34 (Beetsterzwaag)
Hoofdstraat (Borger)
Hoofdstraat 19 (Borger)
Hoofdstraat (Buinen)
Hoofdstraat 86 (Buinen)
Hoofdstraat (Emmen)
Hoofdstraat (Exloo)
Hoofdstraat 29 (Exloo)
Hoofdstraat (Hoogeveen)
Hoofdstraat 5 (Hoogeveen)
Hoofdstraat 11 (Hoogeveen)
Hoofdstraat (Hoogezand)
Hoofdstraat 265 (Hoogezand)
Hoofdstraat (Leens)
Hoofdstraat 1 (Leens)
Hoofdstraat 33 (Leens)
Hoofdstraat (Niekerk)
Hoofdstraat 23 (Niekerk)
Hoofdstraat (Noordbroek)
Hoofdstraat 1 (Noordbroek)
Hoofdstraat 26 (Noordbroek)
Hoofdstraat 77 (Noordbroek)

Zie ook
Dorpsstraat
Hoofdweg (doorverwijspagina)

Straatnaam